Бродик — поселок в западной части Шотландии.
 Бродик — средневековый замок, расположенный в городе Бродик (область Норт-Эршир, в Шотландии), на восточном берегу острова Арран.